Asplenium leptophyllum  puede referirse a la:
descrita por Sw. en 1791 es la Anogramma leptophylla de  (L.) Link 
descrita por: Baker en 1906 es la Diplazium leptophyllum Baker & Christ
descrita por: Fée en 1857 es la Asplenium monanthes L.
descrita por: Lag. et al. en 1802 es la Asplenium fontanum subsp. fontanum 
descrita por: Schultz en 1848 es la Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria

Referencias